Шеле  — немецкая фамилия:

 Шеле, Александр Густавович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 5599; 29 ноября 1837, за выслугу).
 Шеле, Антон Кириллович — контр-адмирал (с 22.04.1863), Георгиевский кавалер (капитан 1-го ранга; № 9654; 26 ноября 1855, за выслугу).
 Шеле, Густав Христианович (1760—1820) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн, Аландский комендант.
  (1847—1904) — генерал-лейтенант, последний губернатор Германской Восточной Африки (1893—1895)
 Шеле, Христиан Густавович — Георгиевский кавалер (майор; № 5265; 1 декабря 1835, за выслугу).

См. также 
 Шелле
 Шеле — местечко, Сут-Хольский кожуун, Тыва, Россия